Krčín steht für:
 Krčín (Nové Město nad Metují), Ortsteil der Stadt Nové Město nad Metují im Okres Náchod
 Krčín (Horní Stropnice), Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice im Okres České Budějovice 
 Krčín (Teich), Teich in der Gemeinde Mazelov im Okres České Budějovice 
 Krčín-Kanal, Kanal beim Schloss Kratochvíle

Personen:
 Jakob Krčín von Jelčany (1535–1604), Deichbauer und Wirtschaftsverwalter der böhmischen Herren von Rosenberg